Сен-Дени́-де-Жуэ́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 34 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 957 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь XII-XIII веков, имеет витражи XII-XIII веков из жизни св. Дионисия
 Замок Сегье ()
 Замок Фурсон ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini